Viribus unitis je latinská fráze, která doslova znamená společnými silami a lze ji volně přeložit jako všichni spolu, v jednotě je síla apod. Toto slovní spojení má více významů:

 SMS Viribus Unitis, bitevní loď rakousko-uherského námořnictva, spuštěná v roce 1911 a potopená v roce 1918
 Název ročenek Vojenskohistorického muzea ve Vídni (Heeresgeschichtliches Museum Wien)
 Polisportiva Viribus Unitis, italský fotbalový tým
 Motto císaře Františka Josefa I. a rodu habsbursko-lotrinského
 Viribus unitis, pochod Johanna Strausse mladšího, op. 96 z roku 1851
 vojenský pochod od Josefa Bacha z roku 1979
motto Lombardsko-benátského království
motto boje proti proti tuberkulóze

Související 
 Latinská rčení / V#Vi